FBM est un sigle qui peut désigner :
 fièvre boutonneuse méditerranéenne, une maladie vectorielle à tiques.

FBM est un code qui peut désigner :
 aéroport international de Lubumbashi, un aéroport situé dans la ville de Lubumbashi, en République démocratique du Congo, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports